Capilla Alfonsina puede referirse a:
Capilla Alfonsina:Museo-biblioteca de la Ciudad de México
Capilla Alfonsina (UANL):Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León